Банц Креддок (* 1949) — генерал армії у відставці, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі та Головнокомандувач Збройних сил США в Європі (2006—2009), Головнокомандувач Збройних сил США Південного командування (2004—2006).
 Біллі Креддок (* 1939) — американський кантрі- та рокабіллі співак.
 Джоді Креддок (* 1975) — британський футболіст, виступав у Прем'єр-лізі за «Сандерленд» та «Вулвергемптон Вондерерс».
 Лоусон Креддок (* 1992) — американський професійний шосейний велогонщик.
 Роберт Креддок (1923—2003) — американський футболіст, що грав на позиції нападника за клуби «Касл Шеннон» та «Гармарвілль Гаррікейнс», а також національну збірну США.